ANSA peut désigner :
 Agence nouvelle des solidarités actives, une association française,
 Agenzia Nazionale Stampa Associata, une agence de presse italienne.